Гилье́рмо Эскала́да (; род. 24 апреля 1936, Монтевидео) — уругвайский футболист, выступавший на позиции левого нападающего. Наиболее известен по выступлениям за «Насьональ», с которым четырежды стал чемпионом Уругвая. В составе сборной Уругвая выиграл два чемпионата Южной Америки, а также принял участие в чемпионате мира 1962 года.

Биография

Клубная карьера 
Гильермо Эскалада — воспитанник школы «Насьоналя». В основном составе «трёхцветных» дебютировал 2 мая 1954 года в матче против «Рамплы Хуниорс», и уже в следующем году помог команде выиграть чемпионат Уругвая. Это было начало победной серии из трёх чемпионских титулов подряд. За 10 лет во всех турнирах Эскалада провёл за «Насьональ» 289 матчей и забил 116 голов. Чаще всего левый вингер забивал в ворота «Пеньяроля» — 11 голов. В 1958—1960 годах был капитаном «Насьоналя».

В 1963 году Чонго играл за «больсос» только в товарищеских матчах, хотя и был в заявке в чемпионате Уругвая, который его команда в итоге выиграла. После потери места в основе он принял решение сменить команду, и в 1964—1965 годах выступал в Аргентине за «Химнасию» из Ла-Платы. Затем Эскалада вернулся на родину, непродолжительное время поиграл за «Монтевидео Уондерерс» и «Дефенсор». В 1967 году с «Депортиво Галисией» завоевал Кубок Венесуэлы, после чего завершил профессиональную карьеру.

В сентябре 2011 году правительство Уругвая за выдающиеся спортивные заслуги назначило Эскаладе особую пенсию, которая в четыре раза превышает размер МРОТ.

Выступления за сборную 
В 1954 году Гильермо Эскалада в составе молодёжной сборной Уругвая выиграл континентальный чемпионат в своей возрастной категории.

Уже в 1955 году молодой нападающий дебютировал за основную сборную. Он вышел на замену в матче континентального первенства против Перу. Уругвайцы уступили со счётом 1:2.

В январе–феврале 1956 года помог «селесте» выиграть чемпионат Южной Америки, проходивший в эквадорском Гуаякиле. В первой игре Эскалада оформил дубль в ворота Парагвая (победа 4:2). Затем Гильермо отметился голом в ворота перуанцев (2:0). Также сыграл против Аргентины (победа 1:0). С тремя голами Эскалада поделил второе место в списке бомбардиров чемпионата, уступив только чилийцу Энрике Ормасабалю.

На первом чемпионате Южной Америки, прошедшем в начале 1959 года в Аргентине, Уругвай был представлен в экспериментальном составе и выступил крайне неудачно, заняв лишь шестое место из семи участников. Эскалада сыграл в пяти матчах, забив один гол в ворота Бразилии (поражение 1:3).

В том же году Уругвай стал чемпионом Южной Америки на втором первенстве континента, состоявшемся в Эквадоре. Гильермо Эскалада сыграл в четырёх матчах, забив по голу в ворота хозяев турнира (4:0) и Бразилии (3:0).

Принял участие в отборочном турнире к чемпионату мира 1962 года. Поехал в Чили в составе национальной команды, однако в итоге на поле не появился ни разу.

Последний раз сыграл за сборную 15 августа 1962 года — в матче за Кубок Липтона Уругвай в гостях уступил Аргентине со счётом 1:3.

Титулы и достижения 
  Чемпион Уругвая (4): 1955, 1956, 1957, 1963 (не играл)
  Вице-чемпион Уругвая (5): 1954, 1958, 1959, 1961, 1962
  Обладатель Кубка Венесуэлы (1): 1967
 Чемпион Южной Америки среди молодёжи (1): 1954
 Чемпион Южной Америки (2): 1956, 1959

Примечания

Ссылки 
 Профиль на atilio.uy
 Профиль на сайте АУФ

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Депортиво Галисия»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Чемпионы Южной Америки по футболу